Jokel ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Jokel (* 1928), deutscher Fußballspieler
 Johannes Jokel, österreichischer Opernsänger (Bass)

Siehe auch:
 Jokl